Duits handbalteam (mannen)
 Duits handbalteam (vrouwen)